Евтю́хин — русская фамилия; имеет женскую форму Евтюхина.

Известные носители 
 Евтюхин, Георгий Витальевич (род. 1970) — российский хоккеист.
 Евтюхин, Марк Николаевич (1964—2000) — командир 2-го парашютно-десантного батальона 104-го гвардейского Краснознамённого парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии, гвардии подполковник, Герой Российской Федерации.